Aulepp ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Auleb (1832–1911), deutscher Jurist, Autor und Mitglied des Landtags des Fürstentums Schwarzburg-Sondershausen
 Rolf Aulepp (* 1913), deutscher Schriftsteller
 Sascha Karolin Aulepp (* 1970), deutsche Juristin, Bremer Politikerin (SPD)